Miejscowości w USA:
 Wanamingo – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
Gminy w USA:
 Wanamingo (ang. Wanamingo Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
Inne:
 Wanamingo – istota w grach komputerowych